

473001-473100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 473001 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 473002 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 473003 || || 28 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 473004 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 473005 || || 7 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 473006 || || 11 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 473007 || || 8 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 473008 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 473009 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 473010 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 473011 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 473012 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 473013 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 473014 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 473015 || || 19 d'abril de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 473016 || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 473017 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 473018 || || 24 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 473019 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 473020 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 473021 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 473022 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 473023 || || 21 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 473024 || || 29 de novembre de 1992 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 473025 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 473026 || || 11 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 473027 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 473028 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 473029 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 473030 || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 473031 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 473032 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 473033 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 473034 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 473035 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 473036 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 473037 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 473038 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 473039 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 473040 || || 23 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 473041 || || 4 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 473042 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 473043 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 473044 || || 16 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 473045 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 473046 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 473047 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 473048 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 473049 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 473050 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 473051 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 473052 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 473053 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 473054 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 473055 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 473056 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 473057 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 473058 || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 473059 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 473060 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 473061 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 473062 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 473063 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 473064 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 473065 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 473066 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 473067 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 473068 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 473069 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 473070 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 473071 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 473072 || || 28 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 473073 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 473074 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 473075 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 473076 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 473077 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 473078 || || 8 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 473079 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#C2FFFF
| 473080 || || 7 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 473081 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 473082 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 473083 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 473084 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 473085 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 473086 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 473087 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 473088 || || 23 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 473089 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 473090 || || 28 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 473091 || || 28 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 473092 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 473093 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 473094 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 473095 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 473096 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 473097 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 473098 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 473099 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 473100 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

473101-473200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 473101 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 473102 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 473103 || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 473104 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 473105 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 473106 || || 15 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 473107 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 473108 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 473109 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 473110 || || 24 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 473111 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 473112 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 473113 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 473114 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 473115 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 473116 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 473117 || || 18 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 473118 || || 11 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 473119 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 473120 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 473121 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 473122 || || 28 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 473123 || || 20 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 473124 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 473125 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 473126 || || 18 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 473127 || || 15 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 473128 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 473129 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 473130 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 473131 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 473132 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 473133 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 473134 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 473135 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 473136 || || 21 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 473137 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 473138 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 473139 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 473140 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 473141 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 473142 || || 26 d'agost de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 473143 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 473144 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 473145 || || 11 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 473146 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 473147 || || 14 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 473148 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 473149 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 473150 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 473151 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 473152 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 473153 || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 473154 || || 23 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 473155 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 473156 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 473157 || || 31 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 473158 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 473159 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 473160 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 473161 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 473162 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 473163 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 473164 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 473165 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 473166 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 473167 || || 4 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 473168 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 473169 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 473170 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 473171 || || 1 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 473172 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 473173 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 473174 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 473175 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 473176 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 473177 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 473178 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 473179 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 473180 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 473181 || || 30 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 473182 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 473183 || || 8 de maig de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 473184 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 473185 || || 20 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 473186 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 473187 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 473188 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 473189 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 473190 || || 15 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 473191 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 473192 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 473193 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 473194 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 473195 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 473196 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 473197 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 473198 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 473199 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 473200 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

473201-473300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 473201 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 473202 || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 473203 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 473204 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 473205 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 473206 || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 473207 || || 19 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 473208 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 473209 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 473210 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 473211 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 473212 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 473213 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 473214 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 473215 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 473216 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 473217 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 473218 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 473219 || || 29 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 473220 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 473221 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 473222 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 473223 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 473224 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 473225 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 473226 || || 10 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 473227 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 473228 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 473229 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 473230 || || 4 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 473231 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 473232 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 473233 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 473234 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 473235 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 473236 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 473237 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 473238 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 473239 || || 25 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 473240 || || 29 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 473241 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 473242 || || 22 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 473243 || || 25 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 473244 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 473245 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 473246 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 473247 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 473248 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 473249 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 473250 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 473251 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 473252 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 473253 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 473254 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 473255 || || 29 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 473256 || || 6 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 473257 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 473258 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 473259 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 473260 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 473261 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 473262 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 473263 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 473264 || || 18 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 473265 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 473266 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 473267 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 473268 || || 1 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 473269 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 473270 || || 12 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 473271 || || 16 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 473272 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 473273 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 473274 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 473275 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 473276 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 473277 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 473278 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 473279 || || 10 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 473280 || || 12 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 473281 || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 473282 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 473283 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 473284 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 473285 || || 26 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 473286 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 473287 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 473288 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 473289 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 473290 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 473291 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 473292 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 473293 || || 2 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 473294 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 473295 || || 7 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 473296 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 473297 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 473298 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 473299 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 473300 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

473301-473400 

|-bgcolor=#fefefe
| 473301 || || 24 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 473302 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 473303 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 473304 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 473305 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 473306 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 473307 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 473308 || || 11 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 473309 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 473310 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 473311 || || 12 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 473312 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 473313 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 473314 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 473315 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 473316 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 473317 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 473318 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 473319 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 473320 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 473321 || || 28 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 473322 || || 2 de desembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 473323 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 473324 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 473325 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 473326 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 473327 || || 25 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 473328 || || 10 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 473329 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 473330 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 473331 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 473332 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 473333 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 473334 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 473335 || || 31 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 473336 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 473337 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 473338 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 473339 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 473340 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 473341 || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 473342 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 473343 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 473344 || || 7 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 473345 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 473346 || || 7 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 473347 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 473348 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 473349 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 473350 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 473351 || || 26 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 473352 || || 14 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 473353 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 473354 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 473355 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 473356 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 473357 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 473358 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 473359 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 473360 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 473361 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 473362 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 473363 || || 29 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 473364 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 473365 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 473366 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 473367 || || 22 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 473368 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 473369 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 473370 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 473371 || || 12 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 473372 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 473373 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 473374 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 473375 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 473376 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 473377 || || 29 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 473378 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 473379 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 473380 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 473381 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 473382 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 473383 || || 12 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 473384 || || 29 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 473385 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 473386 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 473387 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 473388 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 473389 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 473390 || || 2 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 473391 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 473392 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 473393 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 473394 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 473395 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 473396 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 473397 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 473398 || || 26 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 473399 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 473400 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

473401-473500 

|-bgcolor=#fefefe
| 473401 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 473402 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 473403 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 473404 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 473405 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 473406 || || 14 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 473407 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 473408 || || 5 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 473409 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 473410 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 473411 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 473412 || || 5 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 473413 || || 8 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 473414 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 473415 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 473416 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 473417 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 473418 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 473419 || || 1 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 473420 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 473421 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 473422 || || 9 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 473423 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 473424 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 473425 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 473426 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 473427 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 473428 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 473429 || || 2 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 473430 || || 25 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 473431 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 473432 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 473433 || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 473434 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 473435 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 473436 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 473437 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 473438 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 473439 || || 3 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 473440 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 473441 || || 24 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 473442 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 473443 || || 10 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 473444 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 473445 || || 11 de març de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 473446 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 473447 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 473448 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 473449 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 473450 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 473451 || || 6 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 473452 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 473453 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 473454 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 473455 || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 473456 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 473457 || || 6 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#FA8072
| 473458 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 473459 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 473460 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 473461 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 473462 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 473463 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 473464 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 473465 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 473466 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 473467 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 473468 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 473469 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 473470 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 473471 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 473472 || || 11 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 473473 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 473474 || || 18 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 473475 || || 21 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 473476 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 473477 || || 27 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 473478 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 473479 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 473480 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 473481 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 473482 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 473483 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 473484 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 473485 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 473486 || || 10 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 473487 || || 13 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 473488 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 473489 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 473490 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 473491 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 473492 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 473493 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 473494 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 473495 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 473496 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 473497 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 473498 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 473499 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 473500 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

473501-473600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 473501 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 473502 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 473503 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 473504 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 473505 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 473506 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 473507 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 473508 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 473509 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 473510 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 473511 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 473512 || || 29 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 473513 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 473514 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 473515 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 473516 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 473517 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 473518 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 473519 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 473520 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 473521 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 473522 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 473523 || || 27 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 473524 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 473525 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 473526 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 473527 || || 5 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 473528 || || 28 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 473529 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 473530 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 473531 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 473532 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 473533 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 473534 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 473535 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 473536 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 473537 || || 31 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 473538 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 473539 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 473540 || || 15 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 473541 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 473542 || || 3 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 473543 || || 6 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 473544 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 473545 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 473546 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 473547 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 473548 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 473549 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 473550 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 473551 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 473552 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 473553 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 473554 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 473555 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 473556 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 473557 || || 17 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 473558 || || 9 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 473559 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 473560 || || 15 d'abril de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 473561 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 473562 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 473563 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 473564 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 473565 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 473566 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 473567 || || 1 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 473568 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 473569 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 473570 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 473571 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 473572 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 473573 || || 16 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 473574 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 473575 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 473576 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 473577 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 473578 || || 5 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 473579 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 473580 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 473581 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 473582 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 473583 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 473584 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 473585 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 473586 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 473587 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 473588 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 473589 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 473590 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 473591 || || 15 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 473592 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 473593 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 473594 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 473595 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 473596 || || 21 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 473597 || || 3 de maig de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 473598 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 473599 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 473600 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

473601-473700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 473601 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 473602 || || 5 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 473603 || || 29 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 473604 || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 473605 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 473606 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 473607 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 473608 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 473609 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 473610 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 473611 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 473612 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 473613 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 473614 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 473615 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 473616 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 473617 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 473618 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#C2FFFF
| 473619 || || 13 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 473620 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 473621 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 473622 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 473623 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 473624 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 473625 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 473626 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 473627 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 473628 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 473629 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 473630 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 473631 || || 11 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 473632 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 473633 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 473634 || || 22 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 473635 || || 19 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 473636 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 473637 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 473638 || || 5 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 473639 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 473640 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 473641 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 473642 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 473643 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 473644 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 473645 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 473646 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 473647 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 473648 || || 26 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 473649 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 473650 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 473651 || || 8 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 473652 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 473653 || || 4 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 473654 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 473655 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 473656 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 473657 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 473658 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 473659 || || 21 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 473660 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 473661 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 473662 || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 473663 || || 2 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 473664 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 473665 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 473666 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 473667 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 473668 || || 6 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 473669 || || 27 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 473670 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 473671 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 473672 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 473673 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 473674 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 473675 || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 473676 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 473677 || || 28 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 473678 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 473679 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 473680 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 473681 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 473682 || || 13 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 473683 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#C2FFFF
| 473684 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 473685 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 473686 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 473687 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 473688 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 473689 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 473690 || || 9 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 473691 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 473692 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 473693 || || 18 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 473694 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 473695 || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 473696 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 473697 || || 9 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 473698 || || 2 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 473699 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 473700 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

473701-473800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 473701 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 473702 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 473703 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 473704 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 473705 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 473706 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 473707 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 473708 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 473709 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 473710 || || 10 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 473711 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 473712 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 473713 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 473714 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 473715 || || 25 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 473716 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 473717 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#C2FFFF
| 473718 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 473719 || || 5 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 473720 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 473721 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 473722 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 473723 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 473724 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 473725 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 473726 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 473727 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 473728 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 473729 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 473730 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 473731 || || 22 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 473732 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 473733 || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 473734 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 473735 || || 27 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 473736 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 473737 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 473738 || || 31 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 473739 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 473740 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 473741 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 473742 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 473743 || || 13 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 473744 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 473745 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 473746 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 473747 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 473748 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 473749 || || 17 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 473750 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 473751 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 473752 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 473753 || || 12 de juliol de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 473754 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 473755 || || 7 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 473756 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 473757 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 473758 || || 15 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 473759 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 473760 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 473761 || || 29 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 473762 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 473763 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 473764 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 473765 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 473766 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 473767 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 473768 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 473769 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 473770 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 473771 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 473772 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 473773 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 473774 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 473775 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 473776 || || 2 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 473777 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 473778 || || 27 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 473779 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 473780 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 473781 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 473782 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 473783 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 473784 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#FA8072
| 473785 || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 473786 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 473787 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 473788 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 473789 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 473790 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 473791 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 473792 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 473793 || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 473794 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 473795 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 473796 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 473797 || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 473798 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 473799 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 473800 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

473801-473900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 473801 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 473802 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 473803 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 473804 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 473805 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 473806 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 473807 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 473808 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 473809 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 473810 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 473811 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 473812 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 473813 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 473814 || || 14 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 473815 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 473816 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 473817 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 473818 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 473819 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 473820 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 473821 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 473822 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 473823 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 473824 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 473825 || || 30 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 473826 || || 22 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 473827 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 473828 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 473829 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 473830 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 473831 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 473832 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 473833 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 473834 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 473835 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 473836 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 473837 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 473838 || || 17 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 473839 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 473840 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 473841 || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 473842 || || 1 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 473843 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 473844 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 473845 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 473846 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 473847 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 473848 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 473849 || || 4 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 473850 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 473851 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 473852 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 473853 || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 473854 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 473855 || || 13 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 473856 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 473857 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 473858 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 473859 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 473860 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 473861 || || 18 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 473862 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 473863 || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 473864 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 473865 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 473866 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 473867 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 473868 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 473869 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 473870 || || 3 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 473871 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 473872 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 473873 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 473874 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 473875 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 473876 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 473877 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 473878 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 473879 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 473880 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 473881 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 473882 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 473883 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 473884 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 473885 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 473886 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 473887 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 473888 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 473889 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 473890 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 473891 || || 2 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 473892 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 473893 || || 9 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 473894 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 473895 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 473896 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 473897 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 473898 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 473899 || || 18 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 473900 || || 13 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

473901-474000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 473901 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 473902 || || 20 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 473903 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 473904 || || 3 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 473905 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 473906 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 473907 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 473908 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 473909 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 473910 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 473911 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 473912 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 473913 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 473914 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 473915 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 473916 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 473917 || || 4 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 473918 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 473919 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 473920 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 473921 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 473922 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 473923 || || 11 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 473924 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 473925 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 473926 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 473927 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 473928 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 473929 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 473930 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 473931 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 473932 || || 3 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 473933 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 473934 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 473935 || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 473936 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 473937 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 473938 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 473939 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 473940 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 473941 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 473942 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 473943 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 473944 || || 7 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 473945 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 473946 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 473947 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 473948 || || 29 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 473949 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 473950 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 473951 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 473952 || || 10 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 473953 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 473954 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 473955 || || 2 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 473956 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 473957 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 473958 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 473959 || || 17 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 473960 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 473961 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 473962 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 473963 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 473964 || || 10 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 473965 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 473966 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 473967 || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 473968 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 473969 || || 9 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 473970 || || 14 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 473971 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 473972 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 473973 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 473974 || || 5 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 473975 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 473976 || || 17 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 473977 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 473978 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 473979 || || 18 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 473980 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 473981 || || 30 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 473982 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 473983 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 473984 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 473985 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 473986 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 473987 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 473988 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 473989 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 473990 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 473991 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 473992 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 473993 || || 24 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 473994 || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 473995 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 473996 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 473997 || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 473998 || || 21 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 473999 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 474000 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (470001)-(475000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)